Dorchester County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Dorchester County (Maryland) – okres státu Maryland
 Dorchester County (Jižní Karolína) – okres státu Jižní Karolína